Mario Benetti e Mele Spinte è stato un gruppo musicale folk con contaminazioni rock, reggae e country originario della bassa milanese.

Storia di Mario Benetti e Mele Spinte
Il gruppo si è formato nel 2003 dall'iniziativa di Mario Benetti e Giorgio Donnoli, amici di vecchia data e membri della Back in Blues Band, gruppo blues/ soul .

La maggior parte dei loro testi, scritti da Mario Benetti, cantati in dialetto milanese e con un forte vena ironica raccontano storie legate alla tradizione contadina.

Hanno esordito nel 2005 con l'album Grandi Storie di un Piccolo Mondo per la Discopiù/Universal. L'anno successivo hanno realizzato Curàm con la direzione artistica di Gianluca Sambataro.

Nella loro carriera sono stati ospiti di trasmissioni televisive sia a livello nazionale che locale.

Gli ultimi concerti live risalgono al 2008.

Discografia

Album
2005 - Grandi storie di un piccolo mondo (Discopiù/Universal)
2006 - Curàm (Discopiù/Universal)

Note

Gruppi e musicisti della Lombardia